|-
| 144001 - || || 13 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144002 - || || 13 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144003 - || || 15 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144004 - || || 13 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144005 - || || 13 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144006 - || || 14 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144007 - || || 14 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144008 - || || 15 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144009 - || || 13 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144010 - || || 15 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144011 - || || 16 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144012 - || || 16 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144013 - || || 16 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144014 - || || 16 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144015 - || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144016 - || || 17 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144017 - || || 16 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144018 - || || 17 de gener de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144019 - || || 17 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144020 - || || 17 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144021 - || || 17 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144022 - || || 17 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144023 - || || 17 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144024 - || || 17 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144025 - || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144026 - || || 17 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144027 - || || 16 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144028 - || || 19 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144029 - || || 16 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144030 - || || 16 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144031 - || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144032 - || || 17 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144033 - || || 17 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144034 - || || 18 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144035 - || || 19 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144036 - || || 19 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144037 - || || 19 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144038 - || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144039 - || || 19 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144040 - || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144041 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144042 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144043 - || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144044 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144045 - || || 19 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144046 - || || 18 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144047 - || || 18 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144048 - || || 18 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144049 - || || 18 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144050 - || || 18 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144051 - || || 18 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144052 - || || 18 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144053 - || || 18 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144054 - || || 19 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144055 - || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144056 - || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144057 - || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144058 - || || 19 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144059 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144060 - || || 19 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144061 - || || 19 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144062 - || || 19 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144063 - || || 19 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144064 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144065 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144066 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144067 - || || 22 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144068 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144069 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144070 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144071 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144072 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144073 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144074 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144075 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144076 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144077 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144078 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144079 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144080 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144081 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144082 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144083 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144084 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144085 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144086 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144087 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144088 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144089 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144090 - || || 23 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144091 - || || 23 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144092 - || || 23 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144093 - || || 23 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144094 - || || 23 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144095 - || || 23 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144096 Wiesendangen || || 23 de gener de 2004 || Winterthur || M. Griesser
|-
| 144097 - || || 23 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 144098 - || || 23 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144099 - || || 22 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144100 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-|}

4